Grimoald I (hofmeier), een Austrasische  hofmeier.
 Grimoald II, een Neustrische hofmeier
 Grimoald II van Beieren, hertog van de Bajuwaren (702-725)
 Grimoald I van Benevento, een koning van de Longobarden (662-671)
 Grimoald II van Benevento, Longobard en hertog van Benevento (687-689)
 Grimoald III, Longobard en prins van Benevento (787-806)
 Grimoald IV, Longobard en prins van Benevento (806-818)
 Grimoald Alferanite, Longobard en prins van Bari (1119-1132)